Kalývia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalývia Kleidoniás, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kalývia Pezoúlas, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Kalývia (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Petrití, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Kalývia (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 
 Kalývia (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar